Куско́вский тупик — проезд в районе Перово ВАО г. Москва.

Расположение 
Кусковский тупик расположен в пределах территории района Перово. К тупику примыкают две улицы: улица Аносова и Кусковская улица. Берёт начало от пересечения с Кусковской ул. (в непосредственной близости к конечной автобусной станции «Станция Перово») и заканчивается у соединения железнодорожных дополнительных путей Рязанского направления с путями главного хода Горьковского направления МЖД (территория железнодорожной станции «Кусково»). Кусковский тупик разделяется на два участка железнодорожными путями соединительной ветви, имеет форму заглавной латинской буквы L.

Название 
Тупик получил название 26 августа 1960 г. по старинному с. Кусково, располагавшемуся в этом районе (до наших дней сохранилась усадьба Кусково). Само село получило название от личного имени Кусок или Кусков. Аналогичным образом получил название ряд соседних улиц (например, Кусковская улица).

Здания и сооружения 

В Кусковском тупике расположены в большинстве административные и технические здания.

По нечётной стороне:
 Дом 1 - Московская дирекция по ремонту пути;
По чётной стороне:
До переезда расположена Автобусная станция «Станция Перово», территориально относящаяся к Кусковской улице, но выходящая восточной стороной на Кусковский тупик.
 Дом 2 - Дирекция по ремонту пути МЖД;

См. также 
 Кусковская улица

Примечания 

Тупики Москвы